Мегара () може да се отнася за:

 Мегара – древногръцки и съвременен град в Гърция;
 Мегара - дъщеря на тиванския цар Креон и първата съпруга на Херакъл;
 Мегара - предградие на Картаген.